Sorbey (Meuse)
 Sorbey (Moselle)
ook:
Sorbais, Aisne 
gemeenten met de naam Sorbets